

Persone 
 David Ruto – atleta keniota
 Evans Rutto (1978) – corridore keniota
 Isaac Ruto – politico keniota
 Paul Ruto (1960) – ex-mezzofondista keniota
 William Ruto (1969) – politico keniota

Personaggi immaginari 
 Principessa Ruto – personaggio dei videogiochi della serie The Legend of Zelda